Denumirea de Glavinița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Glavinița, un oraș în comuna Glavinița, regiunea Silistra;
 Glavinița, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik.